Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Le Grand-Bornand w dniach 16–19 grudnia 2021 były czwartymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2021 we Francji
Biathlon we Francji